Илокса:
 Илокса или Илекса — река в Архангельской области, впадает в Водлозеро
 Илокса — река в Архангельской области, впадает в озеро Нименьгское